gromada Wielowieś (powiat gliwicki)
 gromada Wielowieś (powiat ostrowski)
 gromada Wielowieś (powiat tarnobrzeski)
także:
 Gromada Wielka Wieś